Le terme pharaon dénomme le roi de l'Égypte antique. L'expression dérive de la transcription grecque  de l'égyptien  hiéroglyphique per-aâ, lequel désignait  par métonymie le souverain à partir de la .

Ce titre est à l'origine du surnom de l'équipe nationale de football d'Égypte, « Les pharaons »

Patronymie 

 Elsa Pharaon (1976-), directrice de casting d'enfants française
 Ghaith Pharaon (1940-2017), homme d'affaires saoudien
 Michel Pharaon (1959-), homme politique libanais
 Pierre Pharaon (1925-1999), homme d'affaires et politique libanais
 Pharaon de Winter (1849-1924), peintre français

Toponymie 

L’île du Pharaon (Pharaoh's Island) peut désigner :
 L’île du Pharaon sur la Tamise en Angleterre
 L’île du Pharaon dans le golfe d'Aqaba en Égypte

Faune 

 Le chien du Pharaon, dit aussi lévrier du Pharaon, est une race canine originaire de Malte
 La fourmi pharaon (Monomorium pharaonis) est un petit insecte de la famille des Formicidés.

Œuvres 

 
 La Fille du Pharaon, ballet de Marius Petipa, d'après Le Roman de la momie de Théophile Gautier.
 Le Pharaon de l'ombre, deuxième tome de la série Tirya d'Alain Surget.
 Pharaon, série de bande dessinée d'aventure fantastique franco-belge créée par le dessinateur Daniel Hulet et le scénariste André-Paul Duchâteau.
 Pharaon est un roman canadien de David Gibbins publié en 2013.

Autres 
  
 Pharaon, un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya.
 Pharaon, jeu vidéo de gestion
 Pharaon est également le nom d'un jeu de cartes, particulièrement en vogue à Versailles à la cour de Louis XV et de Louis XVI.
 Pharaon est le nom d'un navire dans le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.
 Pharaon de l'Exode, personnage biblique de l'Exode.

Notes